Gemeentes in de Braziliaanse deelstaat Pará

 Abaetetuba - 125.055 inw.
 Abel Figueiredo - 6.446 inw.
 Acará - 56.729 inw.
 Afuá - 32.431 inw.
 Água Azul do Norte - 26.779 inw.
 Alenquer - 40.914 inw.
 Almeirim - 34.116 inw.
 Altamira - 80.861 inw.
 Anajás - 19.566 inw.
 Ananindeua - 437.135 inw.
 Anapu - 8.164 inw.
 Augusto Corrêa - 33.839 inw.
 Aurora do Pará - 21.998 inw.
 Aveiro (Pará) - 16.948 inw.
 Bagre - 13.666 inw.
 Baião - 21.442 inw.
 Bannach - 3.599 inw.
 Barcarena - 68.604 inw.
 Belém - 1.342.202 inw.
 Belterra - 15.872 inw.
 Benevides - 39.809 inw.
 Bom Jesus do Tocantins - 13.575 inw.
 Bonito (Pará) - 10.209 inw.
 Bragança (Pará) - 97.935 inw.
 Brasil Novo - 18.941 inw.
 Brejo Grande do Araguaia - 7.789 inw.
 Breu Branco - 38.200 inw.
 Breves - 82.628 inw.
 Bujaru - 23.162 inw.
 Cachoeira do Arari - 16.565 inw.
 Cachoeira do Piriá - 17.655 inw.
 Cametá - 101.455 inw.
 Canaã dos Carajás - 12.151 inw.
 Capanema - 58.953 inw.
 Capitão Poço - 51.099 inw.
 Castanhal - 144.485 inw.
 Chaves - 17.335 inw.
 Colares - 11.339 inw.
 Conceição do Araguaia - 43.798 inw.
 Concórdia do Pará - 22.715 inw.
 Cumaru do Norte - 6.073 inw.
 Curionópolis - 17.110 inw.
 Curralinho - 21.498 inw.
 Curuá - 9.524 inw.
 Curuçá - 27.903 inw.
 Dom Eliseu - 44.201 inw.
 Eldorado dos Carajás - 35.195 inw.
 Faro (Pará) - 12.123 inw.
 Floresta do Araguaia - 14.725 inw.
 Garrafão do Norte - 25.376 inw.
 Goianésia do Pará - 26.273 inw.
 Gurupá - 24.370 inw.
 Igarapé-Açu - 33.969 inw.
 Igarapé-Miri - 55.919 inw.
 Inhangapi - 7.993 inw.
 Ipixuna do Pará - 30.020 inw.
 Irituia - 30.336 inw.
 Itaituba - 95.486 inw.
 Itupiranga - 56.146 inw.
 Jacareacanga - 28.467 inw.
 Jacundá - 43.806 inw.
 Juruti - 33.643 inw.
 Limoeiro do Ajuru - 20.516 inw.
 Mãe do Rio - 24.196 inw.
 Magalhães Barata - 7.805 inw.
 Marabá - 181.683 inw.
 Maracanã - 28.186 inw.
 Marapanim - 26.145 inw.
 Marituba - 85.652 inw.
 Medicilândia - 21.901 inw.
 Melgaço - 23.074 inw.
 Mocajuba - 21.172 inw.
 Moju - 56.810 inw.
 Mojuí dos Campos - 16.184 inw.
 Monte Alegre - 63.396 inw.
 Muaná - 26.422 inw.
 Nova Esperança do Piriá - 22.665 inw.
 Nova Ipixuna - 12.900 inw.
 Nova Timboteua - 12.016 inw.
 Novo Progresso - 30.907 inw.
 Novo Repartimento - 45.906 inw.
 Óbidos - 47.779 inw.
 Oeiras do Pará - 24.630 inw.
 Oriximiná - 50.694 inw.
 Ourém - 14.900 inw.
 Ourilândia do Norte - 19.714 inw.
 Pacajá - 29.843 inw.
 Palestina do Pará - 8.165 inw.
 Paragominas - 81.630 inw.
 Parauapebas - 81.428 inw.
 Pau D'Arco - 7.880 inw.
 Peixe-Boi - 8.313 inw.
 Piçarra - 13.387 inw.
 Placas - 14.319 inw.
 Ponta de Pedras - 19.370 inw.
 Portel - 40.690 inw.
 Porto de Moz - 26.189 inw.
 Prainha - 29.830 inw.
 Primavera - 10.258 inw.
 Quatipuru - 11.440 inw.
 Redenção - 66.933 inw.
 Rio Maria - 14.714 inw.
 Rondon do Pará - 42.554 inw.
 Rurópolis - 26.259 inw.
 Salinópolis - 36.770 inw.
 Salvaterra - 16.113 inw.
 Santa Bárbara do Pará - 12.184 inw.
 Santa Cruz do Arari - 5.403 inw.
 Santa Isabel do Pará - 46.276 inw.
 Santa Luzia do Pará - 19.574 inw.
 Santa Maria das Barreiras - 12.103 inw.
 Santa Maria do Pará - 21.745 inw.
 Santana do Araguaia - 35.930 inw.
 Santarém - 268.180 inw.
 Santarém Novo - 5.726 inw.
 Santo Antônio do Tauá - 20.669 inw.
 São Caetano de Odivelas - 15.184 inw.
 São Domingos do Araguaia - 21.766 inw.
 São Domingos do Capim - 29.416 inw.
 São Félix do Xingu - 37.618 inw.
 São Francisco do Pará - 15.054 inw.
 São Geraldo do Araguaia - 27.477 inw.
 São João da Ponta - 3.985 inw.
 São João de Pirabas - 17.861 inw.
 São João do Araguaia - 14.314 inw.
 São Miguel do Guamá - 43.964 inw.
 São Sebastião da Boa Vista - 18.507 inw.
 Sapucaia - 3.361 inw.
 Senador José Porfírio - 13.455 inw.
 Soure - 20.721 inw.
 Tailândia - 44.820 inw.
 Terra Alta - 9.181 inw.
 Terra Santa - 15.760 inw.
 Tomé-Açu - 49.081 inw.
 Tracuateua - 24.555 inw.
 Trairão - 15.647 inw.
 Tucumã - 23.440 inw.
 Tucuruí - 79.551 inw.
 Ulianópolis - 22.894 inw.
 Uruará - 51.320 inw.
 Vigia - 41.026 inw.
 Viseu - 52.139 inw.
 Vitória do Xingu - 10.752 inw.
 Xinguara - 32.880 inw.